Ganghofer ist der Name der Personen:
 August Ganghofer (1827–1900), deutscher Forstbeamter, Vater von Ludwig Ganghofer
 Ludwig Ganghofer (1855–1920), deutscher Schriftsteller 
 Jörg von Halsbach († 1488), auch Ganghofer genannt, Münchener Baumeister des Liebfrauendoms

Ganghofer-Siedlung ist der Name eines denkmalgeschützten Ensembles in Regensburg

Ganghofer ist bzw. war  Firmenname oder -namensteil folgender Ingolstädter Buchhandlungen:
 Buchhandelssparte der Druck und Verlag Donaubote San. Rat. Dr. Ludwig Liebl und A. Ganghofersche Buchhandlung, offene Handelsgesellschaft (1927–1945)
 Buchhandelssparte der Donau Kurier Verlagsgesellschaft, A. Ganghofer’sche Buchhandlung und Courier Druckhaus KG (1945–2001)
 A. Ganghofer’sche Buchhandlung GmbH & Co. KG (2001–2008, Tochtergesellschaft des Donaukuriers)
 Ganghofer GmbH (ab 2008, Joint Venture von Donaukurier und Hugendubel)  

Siehe auch: 
 Gangkofen
 Gangkofner